Heinrich Zeise ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Zeise (Pastor) (1718–1794), deutscher Pastor
 Heinrich Zeise (Fabrikant) (1793–1863), deutscher Techniker und Fabrikant
 Heinrich Zeise (Dichter) (1822–1914), deutscher Dichter